Marie-France Brière peut être :

 Marie-France Brière (audiovisuel) (1942-), est une réalisatrice, productrice et directrice des programmes de chaînes de télévision françaises.
 Marie-France Brière (sculptrice) (1957-), est une artiste multidisciplinaire québécoise née à Montréal en 1957 explorant principalement la sculpture sur pierre.

Homonymie
Homonymie de personnes